Duronia (Italië), een Italiaanse gemeente
Duronia (geslacht), een geslacht van veldsprinkhanen